

Капал — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Капал — село, Жамбильський район, Жамбильська область